Tom Bass kan verwijzen naar de volgende personen:
 Tom Bass (paardentrainer) (1859-1934), Amerikaans paardentrainer en slaaf
 Thomas Dwyer Bass (1916-2010), Australisch kunstenaar
 Thomas Hutcheson Bass (1927-2019), lid van het Huis van Afgevaardigden van Texas
 Thomas Alden Bass (1951), Amerikaans auteur en hoogleraar in de literatuur
 Tom Bass (footballspeler), speler in het American football